

Аеропорти

Посилання 
 

 
 Namibia Airports Company 
 Great Circle Mapper 

Намібія
Аеропорти Намібії